Jméno a příjmení Sergej Žukov má více známých nositelů:

 Sergej Alexandrovič Žukov (* 1956) – ruský vědec a kosmonaut
 Sergej Petrovič Žukov (* 1975) – ruský hokejista
 Sergej Jevgeňjevič Žukov (* 1976) – zpěvák skupiny

Související články 
 Žukov